Се́ржиу де Оливе́йра (): Оливейра, Сержиу Мигел де (род. 1992) — португальский футболист, полузащитник.
 Пашеку де Оливейра, Сержиу (род. 1981) — бразильский футболист, защитник.